Племе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 380 км на захід від Парижа, 70 км на захід від Ренна, 40 км на південь від Сен-Бріє.

Історія 

1 січня 2016 року до Племе приєднали колишній муніципалітет Ла-Ферр'єр.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1358 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3011,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки

Посилання 

 Сайт міста Племе
 Племе на сайті французького Національного інституту географії

 Племе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Племе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Кот-д'Армор